Tiburon [] (von span. tiburón „Hai“) heißen

 die Stadt Tiburon (Kalifornien) in Kalifornien, USA
 die Halbinsel Tiburon in der Bucht von San Francisco, Kalifornien, USA
 die Halbinsel Tiburon in Haiti
 der Ort Tiburon im Departement Sud, Haiti
 die Insel Tiburón im Golf von Kalifornien, Mexiko
 das Hyundai Coupé in Amerika und Österreich
 der Codename einer Version von Embarcadero Delphi

Ähnlich und vom selben spanischen Wortstamm abstammend
 die Stadt Thyborøn am Westausgang des Limfjordes, Dänemark